Le mot curseur vient du latin cursor (qui veut dire coureur).

C'est une pièce mobile qui peut coulisser le long d’une glissière généralement graduée. Par exemple : le curseur d’une règle à calcul, d'un potentiomètre...

En informatique, il est employé avec une signification différente selon le contexte :
 dans les interfaces graphiques, un curseur ou pointeur est un indicateur utilisé pour se repérer lors d'une saisie de texte ou pour afficher la position de la souris ;
 dans les bases de données, le terme curseur est employé comme synonyme de pointeur (de données) ;
 Un potentiomètre utilise un curseur pour effectuer le réglage.